Annika Tammela (* 1. Juli 1979 in Pärnu; † 26. Juni 2001 ebenda) war eine estnische Fußballnationalspielerin.

Tammela debütierte am 19. August 1994 gegen die Auswahl Litauens. Dieses Spiel ging mit 0:3 verloren. Ihr letztes Spiel bestritt sie am 29. August 2000 gegen die Auswahl der Slowakei. Auf Vereinsebene spielte sie für Pärnu Klub Rivaal, Central Sport Pärnu, Wiiking Pärnu und Pärnu JK. 1994, 1995/96 und 1996/97 wurde sie mit ihrem Verein estnische Meisterin.

Annika Tammela stürzte am 26. Juni 2001 mit dem Fahrrad und starb an den dabei erlittenen Kopfverletzungen.

Einsätze

Weblinks 
 Bericht über ihren Tod auf www.ohtuleht.ee (estnisch)
 Bericht über ihren Tod auf www.soccernet.ee (estnisch)
 Profil auf www.spordiinfo.ee (estnisch)

Fußballnationalspieler (Estland)
Fußballspieler (Pärnu JK)
Sowjetbürger
Este
Geboren 1979
Gestorben 2001
Frau